Fekadu ist der Familienname folgender Personen:
 Belay Fekadu (* 1983), äthiopischer Fußballspieler
 Dawit Fekadu (* 1991), äthiopischer Fußballspieler